Jonathan Pereira (1804-1853) – angielski lekarz
 Jonathan Pereira (ur. 1987) – hiszpański piłkarz